Takatani ist der Familienname folgender Personen:

 Daichi Takatani (* 1994), japanischer Ringer
 Sōsuke Takatani (* 1989), japanischer Ringer